Niangado ou Niangdo peut désigner :

Toponyme 
 Niangado, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Niangdo, la localité située dans le département de Poa au Burkina Faso

Patronyme 
 Hadi Niangado (1958), un député et homme politique malien